Сулу:

 Сулу — море в Тихом океане.
 Сулу — архипелаг в составе Филиппин.
 Сулу — провинция департамента Автономный регион Бангсаморо в Мусульманском Минданао в составе Филиппин.
 Сулу — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.
 Сулу — деревня в езде Рапламаа, Эстония.
 Сулу — один из народов, населяющих архипелаг Сулу.
 Сулу — провинция Филиппин.
 Сулу — султанат, историческое государство.
 Сулу — свежая молочная сыворотка.
 Сулу — язык.
 Сулу Хикару — персонаж вселенной «Звёздного пути».
 Сулу — озеро в Казахстане.